Тро́ллинг:
 Троллинг — интернет-провокация.
 Троллинг — один из методов рыбной ловли.

См. также